Crossford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Crossford (ort i Storbritannien, Fife), Skottland, 
 Crossford (ort i Storbritannien, South Lanarkshire), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar